Ниже привёден список компьютерных игр, использующих игровой движок Source первого поколения, разработки американской компании Valve Corporation.

Компьютерные игры

См. также 
 Игры, использующие GoldSrc (раздел в статье о GoldSrc, предшественнике Source)
 Игры, использующие Source 2 (раздел в статье о втором поколении движка)

Примечания

Ссылки 
 

 

 

Списки компьютерных игр